Multi-purpose vehicle – inna nazwa minivana
 Mean platelet volume – angielski termin medyczny oznaczający średnią objętość trombocytu
 Mazda MPV – minivan produkcji koncernu Mazda
 Mazon-Pfizer virus – małpi wirus
 mpv – odtwarzacz multimedialny